Douglas puede hacer referencia a:

Lugares 
 Douglas (Isla de Man), ciudad y capital de la isla.
 Douglas (Nuevo Brunswick), comunidad no incorporada en la provincia de Nuevo Brunswick, Canadá.
 Douglas (Queensland), barrio en el oeste de Townsville, estado de Queensland, Australia.
 Douglas (South Lanarkshire), Escocia

Estados Unidos
 Douglas (Alabama), pueblo en el estado de Alabama.
 Douglas (Arizona), ciudad en el estado de Arizona.
 Douglas (Dakota del Norte).
 Municipio de Douglas (condado de McLean, Dakota del Norte)
 Douglas (Georgia). 
 Tres municipios en el estado de Illinois:
 Municipio de Douglas (condado de Clark, Illinois)
 Municipio de Douglas (condado de Effingham, Illinois)
 Municipio de Douglas (condado de Iroquois, Illinois).
 Diecisiete municipios en el estado de Iowa:
 Municipio de Douglas (condado de Adams, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Appanoose, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Audubon, Iowa),.
 Municipio de Douglas (condado de Boone, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Bremer, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Clay, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Ida, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Harrison, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Madison, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Mitchell, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Montgomery, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Page, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Polk, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Sac, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Shelby, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Union, Iowa)
 Municipio de Douglas (condado de Webster, Iowa)
 Dos municipios en el estado de Kansas:
 Municipio de Douglas (condado de Jackson, Kansas)
 Municipio de Douglas (condado de Stafford, Kansas)
 Douglas (Míchigan)
 Municipio de Douglas (condado de Dakota, Minnesota).
 Douglas (Nebraska)
 Dos municipios en el estado de Nebraska:
 Municipio de Douglas Grove (condado de Custer, Nebraska)
 Municipio de Douglas (condado de Saunders, Nebraska)
 Douglas (Oklahoma)
 Douglas (Wisconsin)
 Douglas (Wyoming), ciudad en el estado de Wyoming.
 Douglas (Metro de Los Ángeles), estación del Tren Ligero de Los Ángeles.

Personas 
 David Douglas (1799-1834), botánico y explorador escobes.
Douglas MacArthur (1880-1964), militar estadounidense.
Edgar Douglas Adrián (1889-1977), fisiólogo británico.
Guillermo Douglas (1909-1967), remero uruguayo.
Kirk Douglas (1916-2020), actor y productor estadounidense.
Michael Douglas (1944-), actor estadounidense.
Douglas Coupland (1961-), escritor estadounidense.
Douglas (1970-) cantante chileno.
Douglas Soto (1977-) compositor guatemalteco.
Douglas Costa (1990-), futbolista brasileño.
Jimmy Douglas, futbolista canadiense.
 Douglas Costa, futbolista brasileño de la juventus 
 Douglas MacArthur, militar estadounidense.
 Douglas Pereira, futbolista brasileño del Beşiktaş J. K.

 Douglas Rico, policía venezolano.

 Douglas (cantante), de nombre real Douglas Rebolledo, cantante chileno. 
 David Douglas, botánico y explorador escocés.
 Edgar Douglas Adrian, fisiólogo inglés, premio Nobel de Medicina en 1932.
 Guillermo Douglas, remero olímpico uruguayo.
 Kirk Douglas, actor de cine estadounidense.
 Michael Douglas, actor de cine estadounidense, hijo del anterior.

Ciencias
 Botánica: Abeto de Douglas, Pseudotsuga menziesii, conífera del oeste de Norteamérica.
 Anatomía: Saco de Douglas o bolsa rectouterina, espacio anatómica de la mujer comprendido entre el útero y el recto.

Empresas 
 Douglas Aircraft Company
 McDonnell Douglas, antigua industria de construcción de aviones.